Dit is een lijst van planetoïden 118901-119000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 118901 - || 2000 UH67 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118902 - || 2000 UU67 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118903 - || 2000 US72 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118904 - || 2000 UT86 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118905 - || 2000 UM87 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118906 - || 2000 UE93 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118907 - || 2000 UJ95 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118908 - || 2000 UA98 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118909 - || 2000 UE106 || 30 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118910 - || 2000 UR111 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118911 - || 2000 VL2 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118912 - || 2000 VN16 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118913 - || 2000 VM18 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118914 - || 2000 VV18 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118915 - || 2000 VM25 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118916 - || 2000 VR25 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118917 - || 2000 VU26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118918 - || 2000 VY26 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118919 - || 2000 VR27 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118920 - || 2000 VH31 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118921 - || 2000 VP45 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118922 - || 2000 VE48 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118923 - || 2000 VM51 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118924 - || 2000 VG53 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118925 - || 2000 VH59 || 6 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118926 - || 2000 VT59 || 1 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118927 - || 2000 WQ2 || 19 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118928 - || 2000 WB3 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118929 - || 2000 WK5 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118930 - || 2000 WB8 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118931 - || 2000 WD21 || 24 november 2000 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 118932 - || 2000 WC24 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118933 - || 2000 WA27 || 26 november 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 118934 - || 2000 WG31 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118935 - || 2000 WE42 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118936 - || 2000 WT43 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118937 - || 2000 WT46 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118938 - || 2000 WM47 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118939 - || 2000 WL51 || 27 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118940 - || 2000 WH58 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118941 - || 2000 WW60 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118942 - || 2000 WK62 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 118943 - || 2000 WF67 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118944 - || 2000 WU67 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (118945) Rikhill || 2000 WS68 || 29 november 2000 || Junk Bond || J. Medkeff
|-
| 118946 - || 2000 WQ69 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118947 - || 2000 WV69 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118948 - || 2000 WN83 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118949 - || 2000 WM88 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118950 - || 2000 WG89 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118951 - || 2000 WU89 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118952 - || 2000 WA92 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118953 - || 2000 WN94 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118954 - || 2000 WR99 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118955 - || 2000 WU100 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118956 - || 2000 WA103 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118957 - || 2000 WE115 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118958 - || 2000 WR121 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118959 - || 2000 WO124 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118960 - || 2000 WQ124 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118961 - || 2000 WO125 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118962 - || 2000 WK129 || 19 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118963 - || 2000 WY132 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118964 - || 2000 WW133 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118965 - || 2000 WA138 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118966 - || 2000 WJ141 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118967 - || 2000 WL144 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118968 - || 2000 WP150 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118969 - || 2000 WC156 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118970 - || 2000 WE160 || 20 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118971 - || 2000 WR162 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118972 - || 2000 WV171 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118973 - || 2000 WD173 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118974 - || 2000 WU173 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118975 - || 2000 WB180 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118976 - || 2000 WL181 || 30 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118977 - || 2000 WQ183 || 21 november 2000 || Haute Provence || Haute Provence
|-
| 118978 - || 2000 WW196 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118979 - || 2000 XM6 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118980 - || 2000 XC11 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118981 - || 2000 XS13 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118982 - || 2000 XK14 || 5 december 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 118983 - || 2000 XB19 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118984 - || 2000 XC21 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118985 - || 2000 XW26 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118986 - || 2000 XM30 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118987 - || 2000 XZ41 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118988 - || 2000 XS44 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118989 - || 2000 XO47 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118990 - || 2000 XW48 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118991 - || 2000 YC5 || 19 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118992 - || 2000 YW6 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118993 - || 2000 YL12 || 22 december 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 118994 - || 2000 YS28 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118995 - || 2000 YH34 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118996 - || 2000 YF38 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118997 - || 2000 YU39 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118998 - || 2000 YC40 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118999 - || 2000 YJ51 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119000 - || 2000 YV55 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten